Может означать:
 Сейдъявврь — заказник в Мурманской области
 Сейдъявврь — саамское название озера Сейдозеро.